Евге́ний Оне́гин — название произведений:
 «Евгений Онегин» — роман в стихах А. С. Пушкина (1823—1831). 
 Евгений Онегин — заглавный персонаж романа А. С. Пушкина.
 «Евгений Онегин» — опера П. И. Чайковского, на либретто К. С. Шиловского по роману А. С. Пушкина.
 «Евгений Онегин» — фильм Василия Гончарова, сцены из оперы П. И. Чайковского (Россия, 1911).
 «Евгений Онегин» — фильм-опера Романа Тихомирова с участием артистов Большого театра (СССР, 1958).
 «Евгений Онегин» — моноспектакль с участием актёра Сергея Юрского (Россия, 1999).

См. также 
 Онегин